Rui Gomes da Silva, 1º alcaide de Campo Maior (c. 1391 – c. 1450) — alcaide de Campo Maior, pai de Santa Beatriz da Silva

Rui Gomes da Silva, príncipe de Éboli (1516–1573) — príncipe de Eboli, duque de Pastrana, figura capital na Espanha de Filipe II

Rui Manuel Lobo Gomes da Silva (n. 1958) — político português

Desambiguações de antropônimos